

Bateaux 
, un bateau anglais utilisé par l'expédition de Sir Humphrey Gilbert vers Terre-Neuve (1583),
 HMS Delight, un ensemble de 13 bateaux de la Royal Navy,
 , un vraquier hongkongais attaqué par des pirates somaliens en novembre 2008,
 Delight, un bateau commandé par le pirate anglais  (1724–1725)

Musique 
 , un groupe de métal polonais ;
 , un album de Rina Aiuchi, sorti en 2006 ;
 Delight, un EP de Baekhyun, sorti en 2009 ;
 , un EP de Daesung, sorti en 2014 ;
 Delight, un groupe de funk américain,
 Delight, leur premier album ;
 Delight, une chanson de 2 Unlimited issu de leur album Get Ready! en 1992 ;
 Delight, une chanson de Bic Runga issu de son album Drive en 1997.

Personnalités 

  (1902 – 1985), un auteur et critique de film américain
  (1925–2013), membre du clergé britannique

Toponyme 

 Delight, un village de l’Arkansas aux États-Unis,
 , un township dans le comté de Custer,dans le Nebraska aux États-Unis.

Voir aussi 

 Deee-Lite, un groupe de musique américain
 D-Lite, autre nom du chanteur sud-coréen Daesung

Références